Kodyma může být:
 Kodyma (město) – město na Ukrajině
 Kodyma (řeka) – řeka na Ukrajině